Cyriacus ou Syriacus ou Cyriaque ou Kyriakos ou parfois Cyr est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Cyriacus, Syriacus, Cyriaque, Cyriac, Kyriakos ou parfois Cyr sont des prénoms masculins surtout répandus dans les pays de tradition orthodoxe mais peu usités en Occident (on le rencontre essentiellement en Italie et, dans une moindre mesure, en France). 

Ils peuvent être aussi des patronymes.

Cire en poitevin

Saints chrétiens 
Voir

Personnalités portant ce nom ou ce prénom 
Orthographié Cyriaque:
 Cyriaque (fl. 1073-1076), dernier évêque connu de Carthage.
 Cyriaque d'Ancône, voyageur italien du .
 Cyriaque Louvion, footballeur professionnel français.
 Cyriaque de Mangin, mathématicien du , ennemi de Marin Ghetaldi et de François Viète.
Voir tous les articles commençant par Cyriaque.

Orthographié Cyriac:
 Cyriac Auriol, producteur de cinéma français.
 Cyriac Gohi Bi Zoro, footballeur ivoirien.
 Cyriac Ponnau, joueur de rugby français.
 Pierre Cyriac, cardinal français du .

Orthographié Cyriak:
 Cyriak, pseudonyme de Cyriak Harris, animateur indépendant de dessin animé britannique.

Références 

es:Quirico
hu:Cirják
it:Ciriaco
pl:Cyriak
ru:Кириак (имя)
sv:Cyriacus